Бойкин () — фамилия.

Известные носители 
  (Роберт Бойкин) — американский гитарист и музыкальный продюсер, автор музыки к фильмам.
  (род. 1957) — американская джазовая музыкантка.
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Филадельфия Иглз» и «Питтсбург Стилерз».
  (род. 1953) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».
  (род. 1970) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
  (род. 1987) — американский баскетболист, полуфиналист Нидерландской баскетбольной лиги (2013) в составе клуба «Газтерра Флэймс».
  (род. 1989) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс».
  (р. ок. 1970) — американский саксофонист.
  (род. 1965) — американский журналист и публицист, ЛГБТ-активист, лауреат премии «Лямбда» в категории духовной литературы (2000) и Стоунволлской книжной премии за нехудожественное произведение (2013).
 Бойкин, Майлз (род. 1996) — игрок в американский футбол.
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Нью-Орлеан Сэйнтс».
  (род. 1985) — американский баскетболист, полуфиналист Чемпионата Греции (2012) в составе клуба «Колоссос Роду».
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Сиэтл Сихокс».
 Бойкин, Уильям (род. 1948) — американский военный деятель, начальник Воздушно-десантного командования Сил специального назначения Армии США (1998—2000).
  — американский музыкант и театральный актёр, лауреат премии Theatre World (2012), номинант на премии «Тони» и «Драма Деск» за лучшую мужскую роль второго плана в мюзикле (2012) и премию «Грэмми» за лучший альбом для театра (2019).
  (1885—1969) — американский политик, член Палаты представителей от штата Алабама (1935—1963).
  (1854—1898) — американский юрист и политик, временный президент Сената штата Северная Каролина (1885—1887).